Glazunov je priimek več oseb:Marianna Ludwigovna Schröter-Vinogradova and Aleksander Nikolayevich Vinogradov.
 Aleksander Glazunov (1865–1936), ruski skladatelj
 llija Glazunov (1930–2017), ruski slikar
Ivan Glazunov (*1969), ruski slikar
 Vasilij Afanasevič Glazunov, sovjetski general
 Vladimir Nikitič Glazunov, sovjetski general

Ruski priimki